Lašvanska dolina, dolina rijeke Lašve
 NK Lašvanska dolina, hrvatski iseljenički klub iz Beča